Magness Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Magness Township (Independence County, Arkansas)
 Magness Township (Lonoke County, Arkansas)